CHK steht für:
 Chalk’s International Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

chk steht für:
 Chuukesische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Chuuk-Inseln

ChK steht für:
 Chewra Kadischa (Chevra Kadisha)

Abkürzung